Пенда́гоно () — район на востоке Афин, в котором располагаются здания . Граничит с муниципалитетами Неон-Психикон и Папагос.

Район Пендагоно пересекает проспект . Его обслуживает станция Афинского метрополитена .